Castle Dome bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Castle Dome (Cochise County, Arizona)	
 Castle Dome (Maricopa County, Arizona)	
 Castle Dome (Pima County, Arizona)	
 Castle Dome (San Bernardino County, Kalifornien)	
 Castle Dome (Shasta County, Kalifornien)	
 Castle Dome (New Mexico)	
 Castle Dome (Utah)